Марсоль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Касанова-и-Марсоль, Висенте (1854—1930) — испанский кардинал. 
 Марсоль Клуа, Россенд (1922—2006) — каталонский журналист и писатель.